Салтаево:
 Большое Салтаево — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Малое Салтаево — деревня в Кикнурском районе Кировской области.